Doris (spartanski kralj), spartanski kralj, vladao oko 840 - oko 820. pr. Kr. 
Doris (mitologija), lik iz grčke mitologije
Doris Dragović, pjevačica
Doris Pinčić, glumica

ka:დორიდა
ru:Дорида (значения)